Bruneis voetbalelftal (mannen)
 Bruneis voetbalelftal (vrouwen)